Alexander Island Ist der Name mehrerer Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Alexander Island (Florida)
 Alexander Island (Tennessee)
 Alexander Island (Texas)
 Alexander Island (Washington)

in Antarktika:
 Alexander Island (Antarktika)

in Australien:
 Alexander Island (Collie River)
 Alexander Island (Houtman-Abrolhos)

in Kanada:
 Alexander Island (Nunavut)